
Termin -{GASP}- ima više značenja.

 -{GPRASP1}- (gen), ljudski gen
 Gasp (Harperovo ostrvo), TV-serija iz 2008–2009